Ange-Raymond Gilles (1921-1991) est un homme politique socialiste belge. Il a été le dernier bourgmestre de Jemeppe-sur-Meuse, fonction qu'il exerça de 1956 à 1976 (en 1976, à la suite des fusions des communes, l'ancienne commune de Jemeppe-sur-Meuse fut rattachée à la nouvelle entité de Seraing).

Notes et références

Liens externes 

Naissance en  septembre 1921
Décès en mars 1991
Personnalité politique belge